Сеэ ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Финистерре. Занимает площадь 57,45 км². Население — 7555 человек (на 2007 год). Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Cee en la web de la Diputación de La Coruña
 
 Web no oficial del pueblo
 Web de su equipo de fútbol

Муниципалитеты Ла-Коруньи